Vila Independência pode ser:
Vila Independência, bairro da cidade de Barra Mansa
Vila Independência, bairro da cidade de Dourados
Vila Independência, bairro da cidade de São Paulo
Vila Independência (Passo d'Areia), unidade residencial do bairro Passo d'Areia, distrito da Sede, no município gaúcho de Santa Maria, Brasil.

Desambiguação